Ариса (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Население — 1279 человек (на 2010 год). Расстояние — 142 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 CAI Aragón-Ariza

Муниципалитеты Сарагосы
Населённые пункты Сарагосы